Die 20. U-17-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 27. April bis 10. Mai 2002 in Dänemark ausgetragen. Sieger wurde die Schweiz durch einen 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen über Frankreich. Spanien, Sieger der letzten U-16-Europameisterschaft belegte den vierten Platz. Deutschland scheiterte im Viertelfinale gegen Frankreich.

Zum ersten Mal galt die neue Altersgrenze von 17 Jahren. Dafür wurde die Endrunde letztmals mit 16 Mannschaften ausgespielt. Die UEFA reduzierte anschließend das Teilnehmerfeld auf acht Mannschaften.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale. Von dort an ging es im K.-o.-System weiter.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Farum, Herfølge, Hvidovre, Køge, Kopenhagen, Lyngby, Næstved, Nakskov, Nykøbing, Roskilde, Slagelse und Søborg.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Schiedsrichter 
Schiedsrichter 

Schiedsrichterassistenten

Vierte Offizielle

2002
Fußballveranstaltung 2002
Fußball (Dänemark)
Sportveranstaltung in Dänemark